Le Baron et LeBaron s'avèrent un patronyme de famille d'origine française qui peut se référer à:

Personnes 
 Alma Dayer LeBaron Sr. (1886–1951), fondatrice du précurseur de l'Église du Premier-né.
 Anne LeBaron (1953- ), harpiste et compositrice américaine.
 Benjamin LeBarón (1976–2009), militant anti-criminalité Galeana, Chihuahua, Mexique.
 Blake LeBaron (1961- ), économiste américain.
 Eddie LeBaron (1930 - 2015), joueur américain professionnel de football (NFL).
 Emily LeBaron (Avril 1906 – 10 juin 1983) était une artiste, antiquaire, professeure d'art et organisatrice communautaire de North Hatley, MRC de Memphrémagog, en Estrie, au Québec, Canada.
 Gaye LeBaron, journaliste américaine.
 Jules Le Baron (1855-1902), médecin et anthropologue français.
 Louise Le Baron (1874-1918), chanteuse contralto américaine.
 Percy LeBaron Spencer ( – ) est un inventeur américain connu pour avoir inventé le four à micro-ondes.
 Philippe Lebaron, fondateur en 1986 de Chalair Aviation, une compagnie aérienne française.
 Richard LeBaron, ambassadeur des États-Unis au Koweït.
 William LeBaron, ( à Elgin (Illinois) -  à Santa Monica (Californie)) est un compositeur et producteur de cinéma américain.
 William Le Baron Jenney (1832-1907), architecte et ingénieur américain.
 William LeBaron Putnam (1835-1918), juriste américain.

Prénom LeBaron 
 LeBaron Bradford Colt, un politicien américain.

Cinéma et télévision 
 Le Baron est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1882 ; 
 Le Baron ou Alias le Baron, une série télévisée britannique (1966-1967) ; 
 Le Baron, une mini-série télévisée italienne de Richard T. Heffron avec Ronn Moss et Spýros Fokás (1995) ;

Personnages fictifs 
 Le Baron, personnage de roman, mais aussi le titre de la série de ces romans, créé par Anthony Morton ; 
 Baron, bande dessinée dessinée et scénarisée par Noël Bissot (1961-1973) ;
 Le Baron, bande dessinée adaptée des aventures du Baron de Münchhausen, dessinée et scénarisée par Jean-Luc Masbou (2020);

Automobiles 
 LeBaron Incorporated, un carrossier américain et société de conception automobiles.
 Chrysler LeBaron, une voiture de luxe des années 1930, fabriqué par Chrysler, puis réintroduite en 1977 comme berline.
 Imperial LeBaron (1974-1975), un modèle de voiture impériale.

Autres 
 Le Baron, bar parisien ;
 Massacre de la famille LeBaron (dite Tragédie de Bavispe) survenu le 4 novembre 2019, tuant un groupe de femmes et d'enfants appartenant à la famille mexico-américaine mormone LeBaron.

Voir aussi